Саперштейн — фамилия.

Саперштейн, Ариадна Давыдовна — российский инженер. Спроектировала Силин мост, Харламов мост (Комсомо́льский мост), Большой Конюшенный мост, Эрмитажный мост (ранее Зимнедворцо́вый, Верхнена́бережный).
Саперштэйн (Саперштейн), Альберт — настоящее имя Альберта Брюса Сейбина (Albert Sabin, Альберт Сейбин) (26 августа 1906, Белосток — 3 марта 1993, Вашингтон) — американского учёног, внесшего большой вклад в исследование полиомиелита и в разработку вакцин.